Giraavaru est un nom propre qui peut désigner :
 Giraavaru, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives ;
 Giraavaru, un groupe ethnique qui habitait anciennement cette île ;
 Giraavaru, une île de la subdivision de Raa aux Maldives.